Вошково — название населённых пунктов:

Россия 
 Вошково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Вошково — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Вошково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Вошково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Вошково — деревня в Псковском районе Псковской области.